Gerhard Charles Aalders  (1880-1961)– teologo riformato olandese
 Willem Jan Aalders (1870-1945) – teologo olandese